Die Abkürzung SVD steht für:

 Singular Value Decomposition, Englisch für Singulärwertzerlegung, in der Mathematik eine Verallgemeinerung der spektralen Zerlegung quadratischer Matrizen auf rechteckige Matrizen
 Snaiperskaja wintowka Dragunowa, russisches Dragunow-Scharfschützengewehr im Englischen
 Swine vesicular disease, Englisch für Vesikuläre Schweinekrankheit

Orte:
 den Flughafen der Insel Saint Vincent nach den IATA-Codes der zivilen Luftfahrt

Organisationen und Unternehmen:
 Schweizerische Vereinigung für Datenverarbeitung (1968–2000), 2000 fusioniert zum Fachverband SwissICT
 Schweizerische Vereinigung für Dokumentation (1939–2007), 2008 fusioniert zum Verband Bibliothek Information Schweiz
 Schwulenverband der DDR, später Schwulenverband in Deutschland, seit 1999 Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD)
 Snowboard Verband Deutschland, Fachverband für den Snowboardsport in Deutschland
 Societas Verbi Divini (dt. Gesellschaft des Göttlichen Worts), Ordenskürzel der Steyler Missionare, eines katholischen Missionsordens
 Sozialistische Volkspartei Deutschlands, siehe Kommunistische Partei Deutschlands
 Stadtverkehr Detmold, ein Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen
 SV Darmstadt 98, Sportverein
 SVD 49 Dortmund, Basketballverein 

Die Abkürzung SvD steht für:
 Svenska Dagbladet, schwedische Zeitung

SVD